Села:
 Полянецьке — Одеська область, Подільський район
 Полянецьке — Черкаська область, Уманський район